Хосе Акоста: Акоста, Хосе де (1539—1600) — испанский историк, географ и натуралист.
 Акоста, Хосе Эухенио (1942—2006) — аргентинский конник.